Medlice může znamenat:
 Medlice – obec v okrese Znojmo
 Medlice (hrad) – zřícenina hradu v okrese Opava
 Medlice (Jakartovice) – bývalá obec, nyní součást obce Jakartovice